Коптогай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Коптогай — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Коптогай — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Коптогай — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Коптогай — село в Курмангазинском районе Атырауской области.